«Lexico» — это объектно-ориентированный язык программирования, основанный на платформе .NET от Microsoft. Язык был создан в 1985 году, чтобы облегчить изучение и преподавание ООП. Позже дополнялся в 1992, 2002 и 2009 годах. Разработан на базе лексики испанского языка.

Язык дает возможность изучающим работать с алгоритмами не тратя долгое время на изучение особенностей синтаксиса, тем самым улучшает производительность работы и способность студентов к логическому мышлению. Это показали исследования.

Он позволяет реализовывать простые алгоритмы, логические схемы и структуры представления информации. Объекты могут быть построены на основе двух основных классов — количества и характера, основанных на классах предоставляемых разработчиком, которые в свою очередь базируются на 7000 объектах платформы .NET от Microsoft, динамических библиотеках DLL, внешних ссылках и других узлах, что позволяет разрабатывать приложения, имеющие средства управления графикой и событиями. Классы могут быть определены как в программе или во внешних файлах, так и в порядке наследования, в основе которого лежит библиотека FCL из Microsoft.
Версия Lexico 3.0 генерирует код и для .NET CF (Compact Framework) платформы, что делает его полезным для получения программ под Windows Mobile.

Главным недостатком данного языка является то что он работает только на платформе от Microsoft и пользователи Linux и других UNIX-подобных операционных систем не могут использовать его в своей работе.

Пример кода на языке Lexico 
ввод — вывод данных:
   tarea
    {
    los objetos valor1, valor2, resultado son cantidades //объявляем переменные типа integer
    entre valor1, valor2 //ожидание ввода данных в консоли
    copie valor1*valor2 en resultado
    es resultado > 15?
    si:
    {
        muestre resultado, " > 15"
    }
    no:
    {
        muestre resultado, " <= 15"
    }}

создание графического окна:

    clase FormTest derivada_de system.windows.forms.form
    {
        privados:
            el objeto valor es un caracter //private поле типа string
        mensajeS:
            FormTest
            {
              copie «FormTest» en valor
              copie valor en FormTest.text
            }
    }

Ссылки 
 Описание языка на официальном сайте 
 «Национальные» языки программирования  на habrahabr.ru, пример программного кода

Языки программирования платформы .NET